Anna Krajewska – ekonomistka
 Anna Krajewska (ok. 1904–1944) – członkini Armii Krajowej
 Barbara Krajewska (ur. 1928) – poetka ludowa
 Helena Krajewska (1910–1998) – malarka, członkini grupy Czapka Frygijska
 Janina Krajewska (1901–1960) – etnografka, muzealniczka
 Leokadia Krajewska (ur. 1928) – milicjantka
 Ligia Krajewska (ur. 1949) – działaczka samorządowa i społeczna
 Mirosława Krajewska (ujednoznacznienie)
 Monika Krajewska – nauczycielka
 Teodora Krajewska (1856–1935) – lekarka

Zobacz też 
 Krajewski